Ел Редентор има више значења:

 Ел Редентор (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Редентор (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику